En Pologne, Kozów peut désigner :

 Kozów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Kozów, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kozów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.